Шоль:

 Шоль, Аурелиан (Aurélien Scholl; 1833—1902) — французский журналист, драматург и писатель.
 Шоль, Клодин (род. 1983) — люксембургская теннисистка.
 Шоль, Кьяра (род. 1992) — американская теннисистка.

См. также 
 Шоль-Латур
 Шоле